Петар Протић може да се односи на:
 Петар Протић Драгачевац (1825-1863), Начелник Главне војне управе.
 Петар Протић (рођен 1873), учесник Првог балканског рата.
 Петар Протић Сокољанин, доктор наука у 19. веку.